La Couronne – comune francese situato nel dipartimento della Charente nella regione della Nuova Aquitania
 La Couronne – vascello di linea della marine royale francese
 La Couronne de roses – cortometraggio muto francese